Andromeda (mythologie), een persoon uit de Griekse mythologie
Andromeda (sterrenbeeld), een sterrenbeeld
Andromedanevel, een sterrenstelsel
Andromeda (berg), een berg in Alberta, Canada
Andromeda (geslacht), een plantengeslacht
een muziekgroep:
Andromeda (band), een Zweedse metalband
Andromeda (Britse band), een psychedelische rockgroep
Andromeda (popgroep), een symfonische rockgroep
Andromeda (folkgroep), een jonge Oost-Vlaamse folkgroep
Andromeda (Abos), een opera van Girolamo Abos
Andromeda (speelfilm), een speelfilm uit 2007
Andromeda (televisieserie), een sciencefiction-televisieserie
Andromeda (voornaam), een meisjesvoornaam
Andromeda Tops, personage uit Harry Potter